Litra F har flere betydninger:

 Litra F 61-61 – en serie godstogslokomotiver leveret til Jysk-Fyenske Jernbaner i 1873 og senere ombygget til rangerlokomotiver hos DSB
 Litra F – en serie rangerlokomotiver leveret til DSB mellem 1898 og 1949
 Litra F 428-235 – en serie rangerlokomotiver, også kendt som "høj F", leveret til DSB mellem 1918 og 1920